Víctor González puede referirse a: 

 Joaquín Víctor González (1863-1923), político y educador argentino;
 Víctor González Maertens (1922-2012), abogado chileno;
 Víctor González Torres (1947-), empresario mexicano;
 Víctor González Fernández (1970-), deportista español en los Juegos Paralímpicos;
 Víctor González Reynoso (1973-), actor mexicano;
 Víctor González Jr. (1975-), piloto de automovilismo portorriqueño;
 Víctor González Cortés (1977-), exfutbolista chileno;
 Víctor González Chang (1994-), futbolista chileno;
 Víctor González (1995-), beisbolista de Los Ángeles Dodgers.